Midsommar bezeichnet:

 ein schwedisches Fest, siehe Mittsommerfest#Schweden: Midsommar
 einen Film aus dem Jahr 2003, siehe Midsummer
 einen Film aus dem Jahr 2019, siehe Midsommar (2019)